Security Assertion Markup Language – protocollo per lo scambio di autenticazione e autorizzazione dei dati
 Società Anonima Meccanica Lombarda